Hüll steht für:

 Hüll (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hüll (Drochtersen), Ortsteil der Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Hüll (Krailling), Ortsteil der Gemeinde Krailling, Landkreis Starnberg, Bayern
 Hüll (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hopfenforschungszentrum Hüll

Siehe auch:
 Hüle, eine bestimmte Art von Dorfteich, nach dem viele Orte mit dem Namensbestandteil „-hüll“ benannt sind